Vegard Haukø Sklett (ur. 10 lutego 1986 w Grong) – norweski skoczek narciarski. Reprezentant klubu Grong IL.

W sierpniu 2007 po raz pierwszy wystartował w konkursach letniej edycji Pucharu Kontynentalnego. Jego debiut w zawodach tej rangi zakończył się dyskwalifikacją ze względu na nieregulaminowy kombinezon. W Pucharze Świata zadebiutował w sezonie 2008/2009 podczas konkursu w Sapporo, gdzie zajął 24. miejsce. Wcześniej wystąpił w kwalifikacjach do zawodów w Trondheim, lecz nie zdołał zakwalifikować się do czołowej pięćdziesiątki. 31 stycznia 2010 na skoczni im. Heiniego Klopfera w Oberstdorfie ustanowił swój rekord życiowy (210 m).

29 marca 2015 po konkursie drużynowym w ramach mistrzostw Norwegii klub Trønderhopp ogłosił koniec jego kariery sportowej.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Rekordy skoczni

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki Vegarda Skletta na oficjalnej stronie FISu

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1986